C65H82N2O18S2 – formula molecolare dell'atracurium besilato
C65H82N2O18S2 – formula molecolare del cisatracurium besilato

Formule molecolari